Paradiesstraße steht für:

 Paradiesstraße (Düren), Innerortsstraße in Düren
 Paradiesstraße (Konstanz), Innerortsstraße in Konstanz
 Paradiesstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul

 Paradiesstraße ist der Titel eines historischen Romans von Ulla Lachauer